Damernas 10 km vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 2 mars 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den sjunde tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet, den fjärde för damer. Tävlingen var i fristil med individuell start och med 30 sekunders intervaller mellan de startande. 88 utövare från 35 länder deltog.

Världsmästare blev Therese Johaug från Norge som därmed vann sin andra guldmedalj under mästerskapet och sitt tolfte VM-guld i karriären. Frida Karlsson från Sverige tog silver, vilket var hennes andra medalj under mästerskapet och hennes fjärde individuella VM-medalj. Bronsmedaljör blev Ebba Andersson, som även hon tog sin andra medalj under mästerskapet och sin fjärde medalj i världsmästerskap. Alla tre medaljörer hade tidigare i mästerskapet tagit medalj av samma respektive valör i skiathlon.

Regerande världsmästare från 2019, då tävlingen gick i klassisk stil, var Johaug, medan Karlsson var regerande silvermedaljör och Ingvild Flugstad Østberg från Norge var regerande bronsmedaljör. Av de tre deltog endast Johaug och Karlsson i loppet.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:15 lokal tid (UTC+1).

Kval (5 km) 
Den 24 februari 2021, med start kl. 9:00 lokal tid (UTC+1), arrangerades ett kval där oseedade åkare fick möjligheten att kvala in till 10-kilometersloppet. De tio bästa åkarna kvalificerade sig. Kvaltävlingens distans var 5 km i fristil med individuell start. 43 utövare från 22 nationer deltog.

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021